Nazwa Zatoka Eubejska odnosi się do dwóch zatok na Morzu Egejskim między wyspą Eubeą a stałym lądem Grecji:

 Zatoka Eubejska Północna
 Zatoka Eubejska Południowa